Alta definição se refere geralmente a um aumento de qualidade (definição ou resolução) e pode ser aplicado aos seguintes artigos:

 Televisão de alta definição ou HDTV — que, ao contrário de uma percepção generalizada, pode ou não ser digital (padrões adotados na Europa, de forma experimental, e comercialmente no Japão com algum sucesso eram transmitidos de forma analógica).
 Televisão digital ou DTV / TVD — sistema de telecomunicações com transmissão de dados em formato digital.
 Vídeo de alta definição — termo abrangente que define qualquer vídeo gravado ou transmitido em resolução maior que os formatos standard (PAL, SECAM e NTSC)
 HDV (High Definition Video, vídeo de alta definição) — formato de vídeo criado para gravar conteúdo em alta definição em mídias DV (fitas DV ou miniDV).
 HDA (High Definition Audio, áudio de alta definição) — nome que designa as gravações de áudio em qualidade superior ao de CD (48000 Hz a 16-bit), incluindo os modos de 96 e 192KHz a 24-bit.

Alta Definição (programa) - programa de televisão da SIC

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas